Ludvig VII, Ludvig den unge (franska Louis VII, Louis le Jeune), född 1120 i Paris, död 1180 i Paris, var kung av Frankrike 1137–1180.

Biografi
Han var son till Ludvig VI av Frankrike och Adelaide av Savojen. Ludvig uppnådde genom sitt giftermål med Eleonora av Akvitanien en fast maktställning i landet. Han fortsatte den capetingiska politiken för kungamaktens stärkande, bekämpade grevskapet Champagne och hävdade investituranspråk gentemot påven. 

1147-49 deltog Ludvig VII i det resultatlösa andra korståget. Då han 1152 skilde sig från Eleonora, gick de akvitaniska landskapen förlorade och tillföll därefter Henrik II av England.

Äktenskap 
 1137 med Eleonor av Akvitanien, (1122–1204)
 1154 med Konstance av Kastilien, (?–1160)
 1160 med Alix av Champagne, (?–1206)

Barn i första äktenskapet 
 Marie de Champagne (1145 – 11 mars 1198)
 Alix de Blois (1151–1198)

Barn i andra äktenskapet 
 Margareta av Frankrike, drottning av Ungern 
 Alice av Frankrike

Barn i tredje äktenskapet 
 Filip II August av Frankrike
 Agnes av Frankrike

Anfäder

Källor 

Personer i Frankrike under 1100-talet
Frankrikes regenter
Födda 1120
Avlidna 1180
Huset Capet
Män